Motuweta är ett släkte av insekter. Motuweta ingår i familjen Anostostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Motuweta